A 12 121-es számú mellékút egy bő másfél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében; Tolmács település főutcája.

Nyomvonala 
A 2-es főútból ágazik ki, körülbelül annak az 53+600-as kilométerénél, északnyugati irányban, Tolmács és Rétság határán, de tolmácsi területen. A település belterületére érve keresztezi előbb a Jenői-patakot, majd a Fekete-patakot is. Utolsó szakaszán még átszeli a  vágányait is, majd keletnek fordul, s az itteni megállóhely mellett ér véget, 1,652 kilométer megtétele után, a község belterületének északi részén.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2022. szeptember 6.

12121